Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Rochester, d'après la ville de Rochester dans le Kent :
 le , un quatrième rang de 48 canons lancé en 1693, plus tard renommé Maidstone ;
 le , un quatrième rang de 50 canons lancé en 1749 et revendu en 1770 ;
 le HMS Rochester, un navire de ligne de troisième rang portant 74 canons, à l'origine nommé HMS Hero et renommé en 1800 après avoir été transformé en ponton en 1793 ;
 le , un sloop de classe Shoreham lancé en 1931 et revendu en 1951.

Rochester